Zkratka RPG může mít tyto významy:

 RPG (hra) – hra na hrdiny (herní žánr), zkratka anglického Role-playing game
 RPG (programovací jazyk) – programovací jazyk, anglická zkratka Report Program Generator
 RPG (zbraň) – reaktivní protitankový granát, ruční protitankový granátomet
 RPG Byty – česká společnost vzniklá při likvidaci společnosti OKD
 RPG INDUSTRIES – kyperská společnost vlastnící černouhelnou těžební organizaci OKD